Фусин:
 Фусин — район городского подчинения городского округа Ханьдань провинции Хэбэй (КНР)
 Проспект Фусин (复兴路) — проспект Пекина
 Фусин (Тайвань) — район города центрального подчинения Таоюань (Китайская Республика)
 Фусин (поезд) («Возрождение») — скоростной поезд в Китае
 Фусин (самолет) («Возрождение») — первый китайский серийный самолёт собственной постройки, разработанный в 1935 году

См. также 
 Фусинь